Francavilla har flere betydninger:

 Francavilla al Mare, en kommune i provinsen Chieti i regionen Abruzzo i Italien
 Francavilla Angitola, en italiensk by
 Francavilla Bisio, en italiensk by
 Francavilla d'Ete, en italiensk by
 Francavilla di Sicilia, en italiensk by
 Francavilla Fontana, en by i Apulien, Italien
 Francavilla in Sinni, en italiensk by
 Francavilla Marittima, en italiensk by